Городские районы:
 Корабельный район (Николаев)
 Корабельный район (Севастополь) — упразднён
 Корабельный район (Херсон)